Prva hrvatska kuglačka liga 2006/07. je najviši razred hrvatskog kuglačkog natjecanja. Niže rangove natjecanja predstavljaju Druga hrvatska kuglačka liga, Treća hrvatska kuglačka lga, regionalne lige, županijske lige, i. sl.  
Prvak Hrvatske za sezonu 2006./07. je bila momčad "Zadra".

Prva liga 

 Natjecateljski sustav 
Igra se po dvokružnom liga-sustavu, jedna utakmica u domaćoj kuglani i jedna u gostujućoj. 
Bodovanje je: dva boda za pobjedu, jedan za neriješeno, ništa za poraz. 

 Sudionici 2006./07. 
 Bjelovar - Bjelovar
 Imotski - Imotski
 Podravka - Koprivnica
 Novska - Novska
 Kandit Premijer - Osijek
 Konikom - Osijek
 Adrianeon - Rijeka
 Vrlika - Split
 Zadar - Zadar
 Grmoščica - Zagreb
 Ponikve - Zagreb
 Zaprešić - Zaprešić

 Konačna ljestvica 

 Mj.  Klub           Ut  Pb  N Pz   poeni      RB   Bod
  1. Zadar           22  20  0  2 138  : 38   +100  40
  2. Grmoščica       22  14  3  5 114  : 62    +52  31
  3. Konikom-Osijek  22  13  2  7 102  : 74    +28  28
  4. Adriaenon       22  14  0  8 107,5: 68,5  +39  28
  5. Kandit-Premijer 22  13  0  9 102  : 74    +28  26
  6. Zaprešić        22   9  3 10  83  : 93    -10  21
  7. Novska          22   8  3 11  79  : 97    -18  19
  8. Bjelovar        22   8  3 11  78  : 98    -20  19
  9. Podravka        22   9  0 13  74  :102    -28  18
 10. Imotski         22   8  1 13  66  :110    -44  17
 11. Ponikve         22   4  2 16  55  :121    -66  10
 12. Vrlika          22   3  1 18  57,5:118,5  -61   7
 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr  

Hrvatski prvak za sezonu 2006./07. su kuglači "Zadra".  
Iz lige ispadaju "Ponikve" i "Vrlika".

Druga liga

Kvalifikacije za Prvu ligu 
Igrano u Plitvicama 14. i 15. travnja 2007. 

 Konačni poredak

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica

Jug

Sjever 

 Izvori:  
 arhiva.kuglacki-savez-os.hr

Zapad 

 Izvori: 
 "Glas Istre", od 21. ožujka 2007.  
 "Glas Istre", 2006. godina  
 "Glas Istre", 2007. godina

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Zapad 

 Izvori: 
 "Glas Istre", od 21. ožujka 2007.  
 "Glas Istre", 2006. godina  
 "Glas Istre", 2007. godina

Zona Osijek 

 Drugi dio 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica

Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, jestvica

Četvrti stupanj

4. liga - Zapad 

 Izvori: 
 "Glas Istre", od 21. ožujka 2007.  
 "Glas Istre", 2006. godina  
 "Glas Istre", 2007. godina

Regionalna liga Zagreb  

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Županijska liga Virovitičko-podravska 

 Izvori:  
 Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik  
 Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik, 20. kolo

Ostale lige 
 Gradska liga Osijek 4x120 2007. - 1. dio, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek 4x120 2007. - finale, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek (narodni način) 2007. - 1. dio, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek (narodni način) 2007. - finale, kuglacki-savez-os.hr

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga

Vanjske poveznice 
 zg-kuglanje.hr, Zagrebački kuglački savez 
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
 
 zg-kuglanje.hr, arhiva rezultata 2006./07. 
  

2006-07